Club Atlético de San Isidro, società sportiva argentina
 Coordinamento Associazioni Senegalesi in Italia